L'edifici Sabadell o edifici Josep Sabadell és un edifici residencial situat a l'Avinguda Meridiana, número 99-101, de la ciutat de Barcelona. Construït entre els anys 1914 i 1918, segons indica la façana, per encàrrec de Josep Sabadell i Giol o Delfí Sabadell segons algunes fonts, va ser dissenyat per l'arquitecte Josep Masdéu i Puigdemasa. L'edifici mostra una composició de transició arquitectònica entre Modernisme i Noucentisme. Té tres façanes que fan xamfrà entre la Meridiana i el carrer de la Corunya del barri d'el Clot.

Descripció 
El disseny de l'edifici combina elements modernistes, com les estalactites i el trencadís de la part inferior dels balcons, amb motius ceràmics i gerros de flors esgrafiats propis del noucentisme. Totes les plantes de l'edifici - n’hi ha planta baixa i tres pisos - tenen un disseny diferent, amb les obertures perfilades de formes diverses i amb un abundant ús de la ceràmica i dels esgrafiats.

Les tribunes poligonals centrals, una per cada costat de les tres façanes, són inserides dins un arc de maó vist. A l'interior de les tribunes proliferen rajoles de ceràmica amb imatges de Sant Jaume, de la Verge de Montserrat, de Sant Jordi i de la creu de Sant Andreu. L'edifici té balcons tancats amb vidrieres i finestrals rematats amb esgrafiats vermells que representin gerros amb motius florals. La decoració ceramista es manté a l'interior de l'edifici, avui dia una finca d'ús residencial particular

Referències 

Patrimoni monumental del districte de Sant Martí
Edificis del districte de Sant Martí
El Clot
Avinguda Meridiana